Митрополит Евге́ний (, в миру Вале́рий Ге́рманович Реше́тников; 9 октября 1957, посёлок Маяковский, Есильский район, Акмолинская область, Казахская ССР) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Таллинский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской православной церкви. Ректор Московской духовной академии и семинарии (с 18 июля 1995 года по13 июля 2018 года); с 28 февраля 1994 года и. о. председателя, а с 18 июля 1998 года председатель учебного комитета РПЦ. С 7 февраля 2004 года по 24 сентября 2018 г. состоял членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. С 1999 года член церковно-научного совета по изданию Православной энциклопедии. С 2012 года член общественной палаты Центрального федерального округа.

Тезоименитство —  (память священномученика Евгения, в Херсонесе епископствовавшего).

Биография

Ранние годы 
Родился 9 октября 1957 года в посёлке Маяковском Есильского района Акмолинской области Казахской ССР. Отроческие и юношеские годы провёл в Кирове. Рос в православной семье, в которой получил начальные знания о христианском вероучении.

По окончании восьми классов средней школы учился в Кировском строительном техникуме (1973—1977), где приобрёл специальность техника-строителя. В 1977—1979 годы проходил срочную службу в армии.

По увольнении в запас в 1979 году работал в епархиальном управлении, одновременно исполняя обязанности иподиакона епископа Кировского Хрисанфа (Чепиля).

Учеба в МДА и священническое служение 
В 1980 году поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1983 году; продолжил богословское образование в Московской духовной академии (МДА). В студенческие годы исполнял обязанности иподиакона ректора Московских духовных школ епископа Дмитровского Александра (Тимофеева).

27 июля 1986 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры архимандритом Венедиктом (Князевым) был пострижен в монашество с именем Евгений в честь священномученика Евгения Херсонесского; 3 августа был рукоположён во иеродиакона, а 28 августа — во иеромонаха.

27 сентября 1986 года в Академии случился пожар, ставший причиной гибели пяти студентов; сгорел актовый зал, корпус студенческого общежития, значительно пострадало помещение академического Покровского храма. По собственным воспоминаниям: «мы все очень тяжело переживали эту потерю. Ребята были совсем молодыми, к тому же, на их месте мог оказаться любой из нас. Из-за пожара сильно пострадали помещения Академии: не работал пищеблок, сгорели актовый зал и общежитие, пострадал академический храм. Так что та зима для всей Академии прошла тяжело».

В 1987 году окончил МДА со степенью кандидата богословия, которой он был удостоен за диссертацию «Пастырство в Русской Церкви в X—XIII веках». 18 августа того года утверждён в должности преподавателя Московской духовной академии и семинарии. Кроме того на завершающем этапе восстановительных и строительных работ нес послушание помощника заместителя ректора академии по административно-хозяйственной работе архимандрита Димитрия (Капалина). По собственным воспоминаниям: «Нас, молодых иеромонахов, только что закончивших Академию, бросили на строительные работы. Не хватало опыта. <…> Мы напряжённо трудились, помогая восстановить здания, ведь в 1988 году в Лавре готовились проводить Поместный Собор. Так что весь следующий после пожара год шла грандиозная стройка. Конечно, не всё сделали качественно, потому что работали в спешке, но, тем не менее, к празднованию Тысячелетия Крещения Руси Академия была восстановлена».

1 января 1989 года назначен заместителем ректора по административно-хозяйственной работе, возведён в сан архимандрита; 16 ноября 1990 года назначен инспектором Московской духовной семинарии.

6 августа 1991 года указом патриарха Алексия II назначен ректором Ставропольской духовной семинарии. Укрепил материальную базу семинарии. Благодаря его настойчивости городские власти передали епархии и семинарии просторный архиерейский дом, примыкающий к кафедральному собору и семинарии, что благоприятно сказалось на условиях жизни семинаристов и на учебном процессе. Был членом редколлегии газеты «Православный вестник Ставрополья».

Ректор МДА и председатель Учебного комитета 
17-21 февраля 1994 года в МДА прошло ректорское совещание руководителей ДШ РПЦ под председательством Патриарха, на котором было принято обращение о назначении на пост председателя Учебного комитета епископа, «свободного от дел по епархиальному управлению и непосредственному руководству одной из духовных школ».

28 февраля 1994 года решением Священного Синода назначен исполняющим обязанности председателя учебного комитета Русской православной церкви с освобождением от должности ректора Ставропольской духовной семинарии и рукоположением епископский сан с титулом «Верейский», викарий Московской епархии.

16 апреля 1994 года в московском Богоявленском Патриаршем соборе хиротонисан во епископа Верейского, викария Московской епархии. Хиротонию совершили: Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков), архиепископ Бакинский Валентин (Мищук), архиепископ Солнечногорский Сергий (Фомин), архиепископ Костромской и Галичский Александр (Могилёв), епископ Челябинский и Златоустовский Георгий (Грязнов), епископ Истринский Арсений (Епифанов), архиепископ Дмитровский Филарет (Карагодин), епископ Южно-Сахалинский и Курильский Аркадий (Афонин), епископ Новогрудский и Лидский Константин (Хомич).

22 февраля 1995 года Священный Синод образовал на базе Учебного комитета специальную рабочую группу под председательством епископа Верейского Евгения для разработки детальной концепции новой системы богословского образования.

18 июля 1995 года решением Священного Синода назначен ректором Московской духовной академии и семинарии с сохранением должности и. о. председателя учебного комитета. Руководствуясь решениями Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви, на каждом из которых он делал доклады, а также определениями Священного Синода и указаниями Патриарха, возглавил проведение реформы духовных школ, целью которой явилось преобразование духовных семинарий в полноценные высшие школы, а духовных академий — в специализированные школы для подготовки научно-богословских кадров и преподавателей духовно-учебных заведений. Процесс реформирования богословского образования был отработан в Московских духовных школах, опыт которых был затем был применён в других духовных учебных заведениях Русской православной церкви.

18 июля 1998 года Священный синод, заслушав доклад епископа Евгения о деятельности Учебного комитета за период с 1997 по 1998 год, выразил удовлетворение увеличением числа духовных школ, готовящих священнослужителей и тружеников на ниве церковной, и постановил утвердить епископа Евгения, исполнявшего обязанности председателя Учебного комитета, в должности его председателя.

18 июля 1999 года решением Священного синода назначен заместителем председателя Синодальной богословской комиссии.

25 февраля 2000 года в Богоявленском соборе в Москве Патриархом Алексием II возведён в сан архиепископа.

С 2002 года — главный редактор журнала МДА «Богословский вестник».

Стал членом образованной 26 декабря 2003 года комиссии при Священном синоде Русской православной церкви по диалогу с РПЦЗ, которая подготовила Акт о каноническом общении, подписанный 17 мая 2007 года.

В феврале 2004 года распоряжением Президента России Владимира Путина включён в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

11 апреля 2004 года по представлению учёного совета Московской духовной академии резолюцией патриарха Алексия II удостоен звания профессора Московской духовной академии (преподаёт нравственное богословие).

10 декабря 2008 года решением Священного синода включён в состав комиссии по подготовке Поместного собора Русской православной церкви, прошедшего с 27 по 28 января 2009 года.

В 2012 году избран членом общественной палаты Центрального федерального округа.

При Евгении духовные школы РПЦ перешли на Болонскую систему, подразумевающую двухуровневую структуру высшего образования: семинарский курс приравняли к бакалавриату, а академический — к магистратуре. Как написала Новая газета: «После нескольких попыток реформ <…> воцарился застой. Многочисленные провинциальные семинарии, пооткрывавшиеся на волне „религиозного возрождения“ 90-х, не могли найти абитуриентов и средств на прокорм учащихся. Но даже ведущие духовные школы страны — Московская и Санкт-Петербургская академии — катастрофически теряли выпускников, не желавших служить по церковной линии. Пришлось вводить что-то типа частичного крепостного права — когда выпускники академий и семинарий подписывают юридически значимые обязательства как минимум три года после получения диплома отработать в церкви либо покрыть за свой счёт астрономические суммы за обучение и содержание».

1 февраля 2017 года решением Священного синода включён в состав организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую православную церковь.

Митрополит Таллинский и всея Эстонии 

29 мая 2018 года Собором Эстонской православной церкви Московского патриархата избран её предстоятелем.

3 июня 2018 года получил от патриарха Московского и всея Руси Кирилла грамоту об утверждении своего избрания, был возведён в сан митрополита и удостоен права ношения второй панагии в пределах Эстонской церкви. 16—17 июня 2018 года в таллинском Александро-Невском кафедральном соборе совершил первые богослужения в качестве предстоятеля Эстонской православной церкви Московского патриархата.

24 сентября 2018 года распоряжением Президента Российской Федерации В. В. Путина исключен из состава Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

Став митрополитом Таллинским, приступил к изучению эстонского языка и получению вида на жительство в Эстонии.

С 8 декабря 2020 года является членом комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию.

Публикации 
 статьи
 Доклад исполняющего обязанности Председателя Учебного комитета при Свящ. Синоде еп. Евгения Верейского // Архиерейский Собор РПЦ, 29 ноября — 2 декабря 1994 г.: Доклады. Документы. М., 1995. — С. 101—115
 Слово на торжественном собрании профессорско-преподавательского состава и учащихся Московских Духовных школ 1 сентября 1996 года // Журнал Московской Патриархии. М., 1996. — № 12. — С. 38-40.
 Приветствие от Учебного комитета при Священном Синоде и МДА [юбил. конф. СПбДАиС. 25-26 дек. 1996 г.] // Христианское чтение. М., 1997. — № 14. — С. 18-19.
 Проблемы, стоящие перед духовными школами: [Докл. на юбил. конф. СПбДАиС. 25-26 дек. 1996 г.] // Христианское чтение. — М., 1997. — № 14. — С. 42-46.
 Доклад на Архиерейском Соборе // Журнал Московской Патриархии. — М., 1997. — № 6. — С. 28-32.
 Доклад // Архиерейский Собор РПЦ, 18-23 февраля 1997: Сборник документов. М., 1997. — С. 131—138;
 Святитель Иннокентий и Троице-Сергиева Лавра // Журнал Московской Патриархии. М., 1997. — № 11. — С. 49-55.
 Взаимодействие Учебного комитета и Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата // Рождественские чтения, 6-е. М., 1998. — С. 64-70.
 Образование и культура. К вопросу об историческом опыте // Сборник пленарных докладов VII Международных Рождественских образовательных чтений. — М. : Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 1999. — 288 с. — С. 87-94.
 Актуальные проблемы богословского образования: [Докл. на Богосл. конф. «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия». Москва, 7-9 февр. 2000 г.] // Церковь и время. М., 2000. — № 2(11). — С. 222—236.
 Новая концепция учебной деятельности Русской Православной Церкви // Исторический вестник. М., 2000. — № 7 (11). — С. 65-73.
 Религия и наука: Путь к знанию // Сборник пленарных докладов VIII Международных Рождественских образовательных чтений. — М. : Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2000. — 280 с. — С. 123—129.
 О состоянии и перспективах духовного образования: Доклад на Архиерейском соборе Русской православной церкви (Москва, 13-16 августа 2000 г.) // Вестник высшей школы. 2000. — № 8
 Некоторые проблемы истории и современного состояния образования в России // Журнал Московской Патриархии. М., 2000. — № 12. — С. 45-50.
 Возрождение классического образования // Сборник пленарных докладов IX Международных Рождественских образовательных чтений. — М. : Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2001. — 304 с. — С. 104—110
 Доклад // Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ, 13-16 августа 2000: Материалы. М., 2001. — С. 176—188, 234—246
 Церковная российская система образования: концептуальные основы взаимоотношений // Сборник пленарных докладов Х Международных Рождественских образовательных чтений. — М. : Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2002. — 352 с. — С. 74-88
 Вступительное слово // Практика тюремного служения: Материалы семинара, Московская Духовная Академия, 18 — 19 сентября 2001 года / Учебный Комитет Русской Православной Церкви, Московская духовная академия, Общество милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь» во имя Святителя Николая Чудотворца. — Сергиев Посад : [б. и.], 2002. — С. 3—5
 Интеграция богословского образования Русской Православной Церкви в систему российского образования // Сборник пленарных докладов ХI Международных Рождественских образовательных чтений / ред. архим. Иоанн (Экономцев), сост., ред. В. Л. Шленов, сост., ред. Л. Г. Петрушина. — М.: Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2003. — 384 с. — С. 84—92.
 Богословское образование в России: история, современность, перспективы: юбилейный сборник. — М. : Учебный Комитет Русской Православной Церкви: Московская Духовная Академия, 2004. — 132 с. — ISBN 5-900249-39-5
 Академическая реформа // Богословский вестник. 2004. — № 4 — С. 344—353
 Проповедь перед чином прощения // Богословский вестник. 2004. — № 4 — С. 373—378
 Венец единый: Единство идеала служения Св. Церкви в мученическом подвиге профессоров МДА сщмч. Илариона (Троицкого), мч. Иоанна Попова и свящ. Павла Флоренского // Встреча. 2005. — № 1 (19). — С. 25-30
 Актуальные проблемы богословского образования // Православное богословие на пороге третьего тысячелетия: материалы / Богословская конференция Русской Православной Церкви. Москва, 7 — 9 февраля 2000 г. — М.: Синодальная Богословская комиссия, 2005. — 462 с. — С. 186—198.
 Проповедь в день выпуска // Богословский вестник. 2005. — № 5-6 — С. 413—417
 Доклад // Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, Храм Христа Спасителя, Троице-Сергиева Лавра, 3-8 октября 2004 года: материалы. — М., 2005.
 Таинство Покаяния: богословские аспекты // Православное учение о Церковных Таинствах: V Международная богословская конференция Русской православной церкви (Москва, 13-16 ноября 2007 г.). — Т. 3 : Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия. — М. : Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. — С. 167—176
 Труды святителя Иннокентия Московского по развитию духовного просвещения и образования в Русской Америке и на Дальнем Востоке // По стопам графа Н. Н. Муравьева-Амурского и святителя Иннокентия (Вениаминова) — возродим родной край: материалы научно-практической конференции. Хабаровск, 10 июня 2008 года. — Хабаровск : Хабаровская духовная семинария, 2009. — С. 163—177
 Академические юбилеи // Богословский вестник: юбилейный выпуск. 2010. — № 11-12. — С. 23—35
 Слово перед началом 2010/11 учебного года // Богословский вестник: юбилейный выпуск. 2010. — № 11-12 — С. 1007—1011.
 В поисках начала: к 70-летнему юбилею возрождения Московской духовной академии // Богословский вестник. 2013. — № 13 — С. 21-24.
 Доклад на торжественном акте, посвященном 200-летию перевода Московской духовной академии в Троице-Сергиеву Лавру // Гуманитарные науки в теологическом пространстве: Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Московской духовной академии с начала XIX в. по настоящее время : Сборник статей в честь 200-летнего юбилея пребывания Московской духовной академии в Троице-Сергиевой Лавре. — Сергиев Посад : Московская духовная академия и семинария, 2015. — С. 37-51
 Проповедь о монашеском призвании в современном мире // Богословский вестник. — Сергиев Посад: Московская духовная академия и семинария. — 2016. — № 20-21. — С. 363—367
 Русские подвижники на Афоне: нравственный пример // Русский Афон. Альманах. Вып. 2/2016. — М. : Институт Русского Афона, 2016. — С. 7-15
 Московская Духовная Академия в 1917—1918 учебном году: На пути к мученичеству // Богословский вестник. — Сергиев Посад : Московская духовная академия и семинария. 2017. — № 26-27. — С. 21-41
 Основные значения термина «богословие» (θεολογία) и их роль в высшем богословском образовании // Теология и образование: 2018: ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации / Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»; ред. митр. Иларион. — М. : Издательский дом «Познание», 2018. — С. 50-60

 интервью
 Не надо думать, что реформа заключается в подписании бумаг // Встреча. 1998. — № 1 (7) — C. 2-4
 Образовательная деятельность Церкви не может быть чуждой обществу // Встреча. 2003. — № 1 (16). — С. 4-7;
 Проблемы высшего богословского образования в России. Интервью швейцарскому журналу «Glaube in der 2. Welt» («Вера во втором мире») // Богословский вестник. 2003. — № 3. — С. 224—236
 Место религиозного образования в общенациональной образовательной системе России // Встреча. 2004. — № 1 (17). — С. 36-39;
 Академия у Троицы // Встреча. 2004. — № 2 (18). — С. 4-6;
 Интервью с архиепископом Верейскийм Евгением: «Монах пишет прошение только один раз» // Патриархия.Ru, 7 октября 2011
 Архиепископ Верейский Евгений: «Монах пишет прошение только один раз». (Продолжение) // Патриархия.Ru, 8 октября 2011
 Архиепископ Верейский Евгений: Присутствие на богослужении руководства МГУ во главе с ректором дает пример остальным вузам // Патриархия.Ru, 25 января 2012
 Архиепископ Верейский Евгений: Должность ректора постоянно учит чему-то новому // Патриархия.Ru, 10 февраля 2012
 Архиепископ Верейский Евгений: Самое памятное событие времен учёбы — это постриг // Татьянин день, 8 июня 2012
 Архиепископ Верейский Евгений: Создавать всегда сложнее, чем разрушать // Патриархия.Ru, 5 сентября 2012
 Митрополит Таллинский Евгений: Задача священника — понять, зачем человек зашел в храм // Патриархия.Ru, 4 марта 2019

Награды

Государственные 
 Орден Почёта (14 мая 2016 года) — за большой вклад в развитие духовных и культурных связей
 Орден Дружбы (9 января 2008 года) — за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами
 Нагрудный знак МИД России «За взаимодействие» (2016 год) — за вклад в развитие российско-армянских межцерковных и духовных связей

Церковные 
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2007)
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2004)
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (1997)
 Медаль преподобного Сергия Радонежского II степени (1985)
 Орден святого Саввы III степени (Сербская православная церковь) (1994)
 Орден святителя Кирилла Туровского I степени (Белорусская православная церковь РПЦ, 2011 год)
 Памятная панагия (2012)
 Орден святителя Иннокентия II степени (2017)
 Орден святителя Алексия, митрополита Московского III степени (18 июля 2019 года) — во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии
 Орден равноапостольной Марии Магдалины II степени (2017 год, Польская православная церковь)

Примечания

Ссылки 
 Евгений, митрополит Таллинский и всея Эстонии (Решетников Валерий Германович) // Патриархия.Ru
 Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений на сайте телеканала «Союз»
 Архиепископ Верейский Евгений на сайте «Православие и мир»

Митрополиты Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Председатели Синодальных отделов Московского патриархата
Кандидаты богословия
Ректоры Московской духовной семинарии
Ректоры Московской духовной академии
Ректоры Ставропольской духовной семинарии
Эстонская православная церковь Московского патриархата